Klofningar kan syfta på följande platser:

Island 

 Klofningar (bergstopp), Suðurland, 
 Klofningar (lavafält), Suðurland, 
 Klofningur (berg), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar